Ettore Remotti (1892-1983) – biologo e medico italiano
 Francesco Remotti (1943) – antropologo e accademico italiano
 Osvaldo Remotti (1922-1944) – militare, aviatore e partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Remo Remotti (1924-2015) – poeta, attore e umorista italiano